Il campionato europeo di calcio femminile 2025 sarà la 14ª edizione del massimo torneo di calcio per squadre nazionali maggiori femminili continentale organizzato dalla UEFA.

Scelta della sede
Le candidature dovevano essere presentate entro agosto 2022, le consegne finali entro ottobre, mentre la decisione sulla sede sarà presa il 4 aprile 2023.

Candidature confermate
Il 3 giugno 2021 Zbigniew Boniek, capo della federcalcio polacca, ha annunciato che l'associazione aveva presentato la sua candidatura alla UEFA per ospitare il campionato europeo femminile 2025, citando il calcio femminile che sta guadagnando popolarità in molti paesi europei, inclusa la Polonia.

Il 15 ottobre 2021, la federcalcio danese ha annunciato che i paesi nordici Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, con il sostegno di Islanda e Isole Faroe, hanno confermato la loro offerta per ospitare il campionato europeo femminile 2025. Il 6 aprile hanno presentato la loro domanda con più stadi in ogni paese ospitante. Il governo svedese ha dichiarato il suo sostegno il 12 aprile.

Il 3 febbraio 2022, la federcalcio francese e il suo presidente, Noël Le Graët, hanno confermato che la Francia ha presentato un'offerta per organizzare la competizione.

Il 14 settembre 2022 la federcalcio svizzera ha ufficialmente confermato l'offerta e ha annunciato Basilea, Berna, Ginevra, Lucerna, Losanna, Zurigo, Thun, San Gallo e Sion come città candidate per ospitare gli eventi..

Candidature ritirate
La Danimarca ha mostrato interesse nel 2018 presentando un'offerta da sola, ma alla fine ha spostato l'attenzione su un'offerta congiunta con i paesi nordici e ha abbandonato la propria offerta a causa delle crescenti richieste da parte della UEFA dopo la crescente popolarità del calcio femminile.

Nel novembre 2021 la federcalcio ucraina ha dichiarato la propria offerta. Tuttavia, l'invasione russa dell'Ucraina del 2022 e i suoi eventi successivi hanno costretto il paese a rinunciare alla propria candidatura.

Riepilogo

Candidature ufficiali
.
, , , .
.
.

Candidature ritirate
.
.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2025
Campionato europeo di calcio femminile